Morgenmagazin steht für:
 ARD-Morgenmagazin, seit 1992
 ZDF-Morgenmagazin, seit 1992
 Hörfunksendung auf WDR 2

Siehe auch:
 Morningshow
 Frühstücksfernsehen